Ernst von Monroy ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Monroy (Hausmarschall) (1768–1855), deutscher Hausmarschall
 Ernst von Monroy (Jurist) (1839–1895), deutscher Jurist